Dario, o Medo – co-regente do rei persa Ciro II
Dario I ou Dario, o Grande
Dario (filho de Xerxes I)
Dario II
Dario (filho de Artaxerxes II)
Dario III
Dario José dos Santos ou Dadá Maravilha – jogador de futebol brasileiro
 Dario (James Bond) – personagem da franquia cinematográfica de James Bond

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história